Джованни I Бентивольо — правитель Болоньи в 1401—1402 гг.
 Джованни II Бентивольо — правнук Джованни I, правитель Болоньи в 1463—1506 гг.